Mouratoglou ist der Familienname der folgenden Personen:

 Patrick Mouratoglou (* 1970), französischer Tennistrainer
 Philippe Mouratoglou (* 1973), französischer Gitarrist und Komponist